Sarcosperma är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Sarcosperma ingår i familjen Sapotaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Sarcosperma